Kobalt(II)sulfaat
Kobalt(III)sulfaat